Те́сси Антони́ (; 28 октября 1985, Люксембург) — бывшая жена Принца Люксембургского Луи. С 2009 по 2017 носила титул Принцессы Люксембургской и официально значилась как Тесси, Принцесса Люксембургская (, ).

Биография 
Тесси Энтони родилась 28 октября 1985 года в Люксембурге в семье плиточника, но в настоящее время она вместе со своей семьёй проживает в Лондоне (Англия, Великобритания). У Тесси три брата и сестра — Майк (род. 1978), Джерри (род. и ум. 1978, брат-близнец Майка), Пэтти (род. 1981) и Ронни (род. 1985, брат-близнец Тесси).

Свадьба, дети, развод 
29 сентября 2006 года Тесси вышла замуж за Луи Люксембургского (род. 1986). 

У супругов родилось двое сыновей:
 принц Габриэль Мишель Луи Ронни де Нассау (род. 12 марта 2006) 
 принц Ноа Этьенн Гийом Габриэль Маттиас Ксавье де Нассау (род. 21 сентября 2007).

В Национальный день Люксембурга 23 июня 2009 года был издан указ о присвоении Тесси титула принцессы Люксембургской и принцессы Бурбон-Пармской. 18 января 2017 года Великогерцогский дом Люксембурга объявил о разводе Принца Луи и Принцессы Тесси. 23 июля 2021 года Тесси вышла замуж во второй раз - за Френка Флессела, надев на свадьбу те же туфли, в которых расписывалась с первым супругом. 27 августа 2021 года у Тесси и Френка родился сын, которого назвали Теодор..

Примечания 

Тесси
Морганатические супруги Бурбонов
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Школы востоковедения и африканистики Лондонского университета